Никола́й Евстра́тов:
 Евстратов, Николай Александрович (1912—1991) — Герой Советского Союза.
 Евстратов, Николай Фёдорович — директор института Генплана Москвы в 1953—1967 годах.